Fox est le nom anglais du renard.

Personnalités

Patronyme 

personnalités réelles

 Les controversées Sœurs Fox, Leah (1814-1890), Margaret ou Maggie (1836-1893) et Kate (1838-1892), considérées comme les premiers médiums modernes.
 Alfred Fox (1794-1874), propriétaire et industriel britannique ;
 Ashley Fox (1969-), homme politique britannique ;
 Adam Fox (1998-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Candice Fox (1985-), femme de lettres australienne, auteure de roman policier ;
 Catherine Fox (1977-), nageuse américaine ;
  ;
 Christopher Fox (1957-), homme politique britannique ;
 Claire Fox (1960-), femme politique britannique ;
  ;
 Constance Fox Talbot (1811-1880), pionnière de la photographie ;
 Crystal R. Fox (1964-), actrice américaine ;
 Cyril Fox, (1882-1967), archéologue anglais ;
  ;
 Danielle Fox-Clarke (1987-), actrice irlandaise ;
 De'Aaron Fox (1997- ), joueur de basket-ball américain ;
  ;
 Emilia Fox (1974-), actrice britannique ;
 Emmanuel Phillips Fox (1865-1915), peintre impressionniste australien ;
 Emmet Fox (1886-1951), pasteur de l'Église de la science divine, auteur de nombreux livres sur la pensée positive ;
 Ernest Fox Nichols (1869-1924), physicien américain ;
 Evelyn Fox Keller (1936-), physicienne, philosophe des sciences et écrivaine américaine ;
 Eytan Fox (1964-), réalisateur israélien ;
 Fallon Fox (1975-), pratiquante de MMA américaine ;
 Felicity Lane-Fox (1918-1988), femme politique britannique ;
 Finis Fox (1884-1949), scénariste et réalisateur américain ;
 Fontaine Fox (1884-1964), dessinateur humoristique américain ;
 Francine Fox (1949-), kayakiste américaine ;
  ;
  ;
 Gardner Fox (1911-1986), auteur américain ;
 George E. Fox (1945- ), bactériologiste américain ;
 George Fox (1624-1691), fondateur anglais de la communauté religieuse des Quakers ;
 Gilbert Fox (1917-) écrivain américain ;
 Gill Fox (1915-2004), auteur de bande dessinée américain ;
 Grant Fox (1962-), rugbyman néo-zélandais ;
 Gustavus Fox (1821-1883), officier de l'US Navy ;
 Harold Munro Fox, (1889-1967), zoologiste britannique ;
  ;
 Jack Fox (1996-), joueur américain de football américain ;
 Jackie Fox (1959-), bassiste américaine ;
 Jaelyn Fox (1988-), actrice pornographique américaine ;
 Jake Fox (1982-), joueur américain de baseball ;
  ;
  ;
 Jeremy Fox (1941-), pentathlonien britannique ;
  ;
 Joanne Fox (1979- ), joueuse de water-polo australienne ;
  ;
 Jorja Fox (1968-), actrice américaine de séries télévisées ;
 Josh Fox (1972-), réalisateur américain ;
 Josiah Fox (1763-1847), architecte naval britannique ;
 Julia Fox (1990-), actrice et modèle Italiano-américaine ;
 Kalitha Dorothy Fox (1894-1934), compositrice et écrivaine anglaise ;
  ;
 Kerry Fox (1966-), actrice néo-zélandaise ;
 Kirk Fox (1969-), acteur américain ;
 Laurence Fox (1978-), acteur britannique ;
  ;
 Lucy Fox (1897-1970), actrice américaine du cinéma muet ;
 Marcel Fox (1910-1945), chef de réseau SOE, pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Marcus Fox (1927-2002), homme politique britannique ;
 Martha Lane Fox (1973-), femme d'affaires, philanthrope et fonctionnaire britannique ;
 Matt Fox (1982-), joueur américain de baseball ;
 Matthew Fox (1966-), acteur américain de séries télévisées ;
 Maurice Fox (1898-1988), joueur d'échecs canadien ;
 Megan Fox (1986-), actrice américaine ;
 Michael Fox 1921-1989), acteur américain ;
 Michael C. Fox (1989-), acteur britannique ;
 Michael J. Fox (1961-), acteur américain dans Retour vers le futur ;
 Mimi Fox (1956-), guitariste de jazz américaine ;
 Myriam Fox (1961-), kayakiste française ;
 Neil Fox (1939-), rugbyman britannique ;
 Nellie Fox (1927-1975), joueur de baseball américain ;
 Nicole Fox (1991-), actrice et mannequin américain ;
 Noemie Fox (1997-), céiste australienne ;
 Olivia Fox Cabane (1979-), oratrice américaine ;
 Olivier Fox, réalisateur et scénariste français ;
  ;
 Paula Fox (1923-2017), écrivain américain ;
  ;
 Phyllis Ann Fox (1923-), mathématicienne et informaticienne américaine ;
 Phoebe Fox (1987-), actrice britannique ;
 Rachel G. Fox (1996-), actrice américaine ;
 Reginald Fox (1899-1953), un opérateur radio britannique qui a travaillé au Tibet entre 1935 et 1950 ;
  ;
 Rick Fox (1969-), joueur canadien de basket-ball ;
  ;
  (1934-), anthropologue américain ;
 Ruby Fox (1945-), tireuse sportive américaine ;
 Sabrina Fox (1958-), auteure et animatrice de télévision allemande ;
 Sally Fox (1929-2006), photographe américaine ;
  ;
 Scott Fox (1987-), footballeur écossais ;
 Scotty Fox, réalisateur de film pornographique américain ;
 Stephen Fox (1627-1716), homme politique britannique ;
 Steven Fox (1978-), chef d'orchestre américain ;
 Sidney Fox (1907-1942), actrice américaine ;
 Terry Fox (1958-1981), athlète canadien, humanitaire et militant pour la recherche dédiée au traitement du cancer ;
 Thomas Joseph Fox (1984-), hockeyeur américain ;
 Thomas William Fox (1951-2006), pacifiste et quaker américain ;
 Toby Fox (1991-), développeur de jeux vidéo et compositeur américain ;
 Uffa Fox (1898-1972), régatier et un architecte naval britannique ;
 Vicente Fox Quesada (1942-), homme politique mexicain ; il a été élu président du Mexique le  ;
 Virgil Fox (1912-1980), organiste concertiste américain ;
 Virginia Fox (1902-1982), actrice américaine ;
 Vivica A. Fox (1964-), actrice et productrice américaine ;
 Wallace Fox (1895-1968), réalisateur et producteur américain ;
  ;
 Yolande Fox (1928-2016), militante féministe et chanteuse d'opéra américaine.

personnages fictifs
 Fox McCloud, personnage principal de la série Star Fox ;
 Fox Mulder, agent spécial, héros de la série X-Files ;
 Jenna Fox, personnage principal de la série de roman du même nom ;
 Lucius Fox, personnage de fiction de l’univers de Batman ;
 Gray Fox, personnage de la série fictive de jeu vidéo Metal Gear ;
 Sam Fox, personnage de la une série télévisée australienne Sam Fox : Aventurier de l'extrême ;
 Silver Fox, personnage de fiction de l’univers de Marvel Comics ;
 Sidney Fox, personnage de la série télévisée Sydney Fox, l'aventurière ;
 Fox, nom de code de Karim Sayad, un ancien espion français.

Pseudonyme 

 Aidra Fox (1995-), pseudonyme de Morgan Teresa Gonia, actrice pornographique américaine ;
 Alicia Fox (1986-), pseudonyme de Victoria Elizabeth Crawford, mannequin et catcheuse américaine ;
 AR Fox (1987-), pseudonyme de Thomas James Ballester, catcheur américain ;
 Bernard Fox (1927-2016), pseudonyme de Bernard Lawson, acteur britannico-américain ;
 Felicia Fox (1974-), pseudonyme d’Elizabeth A. Wentz, actrice pornographique américaine ;
 Gabriella Fox (1989-), pseudonyme de Karlee Glickman, actrice pornographique américaine ;
 James M. Fox (1908-1989), hollandais, né Johannes Matthijs Willem Knipscheer, et naturalisé américain sous le nom de James M. Fox, auteur de roman policier et de roman d'espionnage ;
 Maléna Fox (2007-), pseudonyme d’Arpine Martoyan, chanteuse arménienne ;
 Stan Fox (1952-2000), pseudonyme de Stanley Cole Fuchs, pilote automobile américain ;
 Tiger Jack Fox (1907-1954), pseudonyme de John Linwood Fox, boxeur américain.

Médias

Télévision 
 Fox Entertainment Group, groupe de médias américain qui s'est constitué autour de la société de production de cinéma 20th Century Fox, filiale depuis 2018 de The Walt Disney Company :
 Fox Broadcasting Company (ou Fox), réseau de télévision hertzienne américain
 Fox Family Worldwide, ancienne filiale du Fox Entertainment Group vendue à la Walt Disney Company en 2001 et fusionné à ABC
 Fox Sports Net, réseau de télévision thématique sportive
 Fox (Amérique latine)
 Fox (Royaume-Uni et Irlande)
 Fox (Turquie)
 , chaîne de télévision diffusée dans les Balkans.
 Fox (Portugal)

Sigle 

 FOX Toolkit (Free Objects for X), une bibliothèque pour les interfaces graphiques en C++.

Titres 

jeux vidéo
 Psycho fox, jeu vidéo de plate-forme des années 1990 ;
 , plusieurs jeux vidéo.

Toponymes

États-Unis 
 Fox ville d'Alaska à proximité de Fairbanks ;
 Fox River, localité d'Alaska dans le Borough de la péninsule de Kenai ;
 Fox, census-designated place située en Oklahoma ;

France 
 Fox-Amphoux, commune du Var ;

Hydronymes

Fox, une rivière de l'État d'Illinois.
 Fox, une rivière de l'État du Wisconsin.

, une rivière (district de Buller) ;  
 Fox, une rivière (district de Westland) ;  
 glacier Fox, un glacier dans l'Île du Sud.
 Fox Glacier, une localité à proximité du glacier.

Autres 
Fox peut aussi désigner :
 Fox, un dériveur ;
 Fox, une tribu amérindienne d'expression algonquienne ;
 , groupe pop des années 1970.

Voir aussi 
 Fox Feature Syndicate, une maison d'édition américaine de bande dessinée active de 1939 à 1951
 Fox40, le modèle le plus répandu de sifflet officiel d'arbitrage sportif
 Volkswagen Fox, un modèle de voiture
 Peugeot Fox, modèle de cyclomoteurs de la marque Peugeot
 Fox Racing Shox, marque de fourches tout-terrains (vtt, moto, quad,..)
 Fox-terrier, une race de chiens.
 Fox, dans l'U.S. Air Force, un tir de missile
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Homonymie d'hydronyme
Code